Neumayr ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Neumayr (* 1944), österreichischer Komponist und Chorleiter

 Carmen Marietta Neumayr (* 1965), bayerische Volksschauspielerin
 Fabian Neumayr (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Franz Neumayr (Taufname Franciscus Sebastianus; 1697–1765), deutscher katholischer Theologe, Jesuit, Prediger, Dramatiker und Schriftsteller
 Johann Wilhelm Neumayr von Ramsla (1572–1641), Reiseschriftsteller, Militärtheoretiker und Staatsrechtler
 Josef Neumayr (* 1966), österreichischer Journalist und Vorstandsvorsitzender des Vereins "Lernen aus der Zeitgeschichte"
 Ludwig von Neumayr (1810–1895), deutscher Richter
 Markus Neumayr (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Matthias Neumayr (* 1958), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Max von Neumayr (1808–1881), bayerischer Politiker
 Melchior Neumayr (1845–1890), österreichischer Paläontologe
 Rudolf Neumayr (1845–1903), österreichischer Architekt
 Sepp Neumayr (1932–2020), österreichischer Blasmusikkomponist und Kapellmeister

Siehe auch:
 Neumayer, Neumaier, Neumair, Neumeier, Neumeyer
 Niemeyer